Karius ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Karius (1910–1973), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Hans-Jürgen Karius (* 1947), deutscher Künstler
 Loris Karius (* 1993), deutscher Fußballtorhüter
 Wolfgang Karius (* 1943), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Karius und Baktus, eine norwegische Kindergeschichte
 Carius